Абамелек:

 Абамелек — грузинский и русский княжеский род армянского происхождения.

 Абамелек, Анна Давыдовна (1814—1889) — русская переводчица.
 Абамелек, Давид Семёнович (1774—1833) — генерал-майор; Георгиевский кавалер.
 Абамелек, Иван Семёнович (1768—1828) — генерал-майор; Георгиевский кавалер.

См. также